Пастрис () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 1621 км². Население — 1370 человек (на 2007 год). Расстояние — 8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы